Kompakt: Total 4 или Total 4 — четвёртый сборник microhouse и minimal techno, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt в 2002 году.

Об альбоме 
Kompakt: Total 4 представляет собой компиляцию ремиксов и композиций в стиле microhouse и minimal techno. Сборник был выпущен 23 июля 2002 года.

Все треки, представленные на виниле, ранее не издавались. CD-версия включает в себя большинство треков с винила и несколько композиций, уже изданных ранее в формате 12".

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 Autobianchi — «All Around (Everybody’s Kissing)» (6:22)
 A2 Freiland — «Frei» (5:40)
 B1 Jürgen Paape — «Mit Dir» (4:37)
 B2 Schaeben & Voss — «I Was A Train» (3:35)
 B3 Thomas Fehlmann — «Autopilot» (3:53)
 C1 Reinhard Voigt — «Die Andere» (6:17)
 C2 Justus Köhncke — «Station 18» (5:59)
 D1 Michael Mayer — «Falling Hands» (5:54)
 D2 Superpitcher — «Baby’s On Fire» (6:58)

Треки B2 и B3 представлены только на виниле. Треки A1 и D2 включены в CD-версию альбома в укороченном виде.

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус